

Історія 
Перший чемпіонат України з баскетболу проходив в Одесі з 2 по 6 лютого 1927 року. Участь у чемпіонаті взяли шість чоловічих збірних команд міст Києва, Одеси, Харкова, Полтави, Кременчука, Тульчина.

Усі призери чемпіонатів України (УРСР) (1927—1991)

Усі призери суперліги України

Посилання 

 Баскетбол в післявоєнному Харкові 
 Київ: гвардія помирає, але не здається

 СКІФ — «Будівельник» на марші поразок і перемог 

 Історія одеського баскетболу 

Баскетбол в Україні